Morrow County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Morrow County, Ohio 
 Morrow County, Oregon